Thera ist:

 der antike Name der griechischen Insel Santorin
 eine antike Stadt auf dieser Insel, siehe Alt-Thera
 eine antike Siedlung und römische Wegstation auf dem Kap Maslen Nos, siehe Festung Maslen nos
 Thera (Pali),  Mönch im Theravada-Buddhismus
 Thera (Schmetterling), eine Gattung der Schmetterlinge  
 Thera-Band, ein elastisches Latexband zur körperlichen Ertüchtigung 
 ein weiblicher Vorname, siehe Therese (Vorname)

Siehe auch:
 Tera
 Terra